Schiedamseweg (Rotterdam)
 Schiedamseweg (Schiedam)
 Schiedamseweg (Vlaardingen)